Označení liška obecná je české druhové jméno pro dva druhy organismů:

 Liška obecná (šelma) – psovitá šelma, Vulpes vulpes
 Liška obecná (houba) – jedlá houba, Cantharellus cibarius

Externí odkazy